Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de l'Armistice :

Belgique 
 Avenue de l'Armistice à Braine-l'Alleud
 Rue de l'Armistice à Bruxelles
 Rue de l'Armistice à La Louvière

France 
 Avenue de l'Armistice à Compiègne
 Rue de l'Armistice à Perpignan

Voir aussi 
 

Armistice Rue